Mohamed Ramadan est un nom de personne notamment porté par : 

 Mohamed Ramadan (1970-), footballeur international égyptien ;
 Mohamed Ramadan (1988-), acteur et rappeur égyptien ;
 Mohamed Ramadan (1995-), karatéka égyptien.